Jan van der Dussen (burgemeester), een Nederlands advocaat en burgemeester van Hengelo en Dordrecht
Jan van der Dussen (ABP), voormalig directeur van het ABP die aftrad na een vermeende smeergeldaffaire
Jan van der Dussen (filosoof, historicus), van 1988 tot 2005 hoogleraar filosofie en cultuurgeschiedenis aan de Open Universiteit.